Лега (, ) — итальянская и французская фамилия. Известные носители:

 Лега, Виктор Петрович (род. 1955) — советский и российский философ, преподаватель.
 Лега, Микеле (1860—1935) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Лега, Сильвестро (1826—1895) — итальянский художник, один из главных представителей движения маккьяйоли.
 Лега, Франсуа (1637—1735) — французский путешественник и естествоиспытатель.